Mikołaj Szkudelski (Mikołaj ze Szkuły) (zm. 1500) – archidiakon śremski
 Piotr Szkudelski (ur. 1955) – muzyk